Example () — многозначный термин.
 Example — псевдоним Эллиота Джона Глива, британского певца и рэпера.
 .example — общий домен верхнего уровня.
  — второй альбом группы For Squirrels.